Les rioni sont les quartiers du centre historique de Rome, en Italie.
 Rioni est le fleuve principal de l'ouest de la Géorgie.